Osoby o tym nazwisku:
 Maksim Sniegiriow – rosyjski kierowca wyścigowy
 Siergiej Sniegiriow – rosyjski siatkarz